North East Fife steht für:

 North East Fife (Distrikt), einen schottischen Distrikt
 North East Fife (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 North East Fife (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus